Federico Navarrete puede hacer referencia a:

Federico Navarrete y Fos, grabador español
Federico Navarrete Linares, historiador mexicano
Federico Navarrete, escritor salvadoreño de la serie de libros Timeless Stories of El Salvador